Пушту́нский наро́дный костю́м — одежда пуштунов, населяющих Афганистан и соседние районы Пакистана, являющаяся неотъемлемой частью их культуры.

Поскольку пуштуны, как и основная масса населения Афганистана и Пакистана — кочевники, пуштунская одежда как правило, изготовляется из лёгких тканей и для удобства передвижения является просторным.

Мужская одежда 
Мужской костюм пуштунов включает шаровары (партуг) на вздёр­ж­ке (партугах), женский и мужской варианты которых отличаются, длинную рубаху (камиз), безрукавку (васкат — от ) и халат. Верхней одеждой служат шаль (ша­рэй) и ов­чин­ный или вой­лоч­ный каф­тан (ко­сай). Традиционными головными уборами мужчин является куфия, кандагарские шапки-тюбетейки, тюрбан и паколь (среди вонееослужащих ОКСВ бывший известным также под названием «душманка», «нуристанка» и «афганка», а из-за характерной формы также под названием «блин»). Высшее афганское руководство иногда носит каракулевые папахи (например, папахи носил президент в 2004-2014 годах Хамид Карзай или бывшие афганские монархи). Пуштуны, проживающие на афгано-пакистанской границе, носят соломенные тюбетейки. Пуштуны, проживающие на юге Афганистана, также носят тюбетейки, открытые спереди, аналогичные тюбетейкам белуджей и синдхов. Непуштунское население Афганистана, Пакистана, Индии, Ирана и других соседних стран, учитывая комфортность или по другим причинам, часто одевается так же.

Во время присутствия советских войск в Афганистане служащие спецназа ГРУ во время выполнения определённых заданий были зачастую вынуждены маскироваться под местных жителей надевая, в частности, традиционный пуштунский костюм. Паколь некоторые ветераны-спецназовцы носили и после вывода советских войск в 1989 году.

Женская одежда 
Пуштунские женщины обычно носят штаны однотонного, но контрастного (как правило, зелёного) цвета; длинную рубашку с мелким повторяющимся орнаментом и поясом, а также хиджаб (шаль, чадор) из хлопчатобумажных тканей. Часто его заменяет длинная паранджа или бурка. Верхней одеждой служат очень ши­ро­кая на­кид­ка на го­ло­ву (даст­мал), скры­ваю­щая ли­цо и те­ло.

Особенностью пуштунских платьев, как городских, так и кочевых, являются расшитые бисером вставки на плечах и по линии шва между лифом спереди и верхом подола. Платья кочевых пуштунок обладают широкими рукавами и пышными подолами. Как правило, они изготавливаются из разноцветных стеклянных бусин. На плечах, груди и талии платья помещают кружочки, изготовляемые из фетра и расшитые символами удачи, благополучия и плодородия. Также ими украшают другие предметы, например, сумки и конскую сбрую.

В более совершенных женских платьях вплетают золотую нить, дополняют разноцветным шитьём на шёлке. Их надевают, как правило, в особых случаях и на свадьбах.

Примечания

Источники 
 
 Afghan Dress — 8. Pashtun traditional dress
 Afghan Dress — 4. Basic forms of traditional dress

Ссылки 
 Примеры традиционной афганской одежды
 Мужской костюм пуштунов и таджиков: oshanbo — ЖЖ

Пуштуны
Национальный костюм стран Азии
Традиции Афганистана
Одежда Пакистана